Jorge Martín Almoguera (Madrid, 1998. január 29. –) spanyol motorversenyző, a MotoGP-ben versenyez. A 2018-as MotoGP-világbajnokság Moto3-as kategóriájának világbajnoka.

Pályafutása 
2012 és 2014 között a Red Bull Rookies sorozatban versenyzett és lett bajnok. 2015-ben mutatkozott be a gyorsaságimotoros-világbajnokság Moto3-as kategóriájában, ahol 2016-ban megszerezte első dobogós helyezését, a cseh nagydíjon második lett John McPhee mögött. A következő szezonban a valenciai nagydíjon első futam győzelmét szerezte meg. 2018-ban úgy lett kategóriájának világbajnoka, hogy hét versenyt nyert meg és ezeken kívül háromszor a dobogó alsóbb fokaira is felállhatott. A 2019-es szezon előtt a Red Bull KTM Ajo Moto2-es csapata bejelentette, hogy két Moto3-as világbajnok, Brad Binder és Martin fog a versenyzőjük lenni.

Eredményei

Statisztika 

* A szezon folyamatban.

Teljes MotoGP-eredménylistája 

* A szezon jelenleg is tart.

Jegyzetek

További információk 
Profilja a MotoGP hivatalos weboldalán

Spanyol motorversenyzők
1998-ban született személyek
A MotoGP versenyzői
Élő személyek